Sepa (taal), een taal gesproken in Nieuw-Guinea
 Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalruimte
 Sepa (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Sepa (Pihtla), een vroegere plaats in de gemeente Pihtla in de Estlandse provincie Saaremaa
 Sepa (Tartu), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald, provincie Tartumaa